Nazwa odnosząca się do różnych hełmów:
Brodie M1917 – amerykański wariant brytyjskiego hełmu Brodie Mk. I
Stahlhelm M1917 – austro-węgierski wariant niemieckiego hełmu Stahlhelm M1916
Berndorfer M1917 – austro-węgierski hełm z okresu I wojny światowej